Fejes Zoltán (1928) atlétaedző
 Fejes Zoltán (1969) gitáros, zeneszerző
 Fejes Zoltán (?–2015) politikus, polgármester